

Integralne części wsi w Polsce 
 Marianków – część wsi Walce w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce
 Marianków – część wsi Twardawa w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek
 Marianków – część wsi Miłków w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów

Zobacz też 
 Marianków Bankowy